Заслуженный артист Республики Татарстан — почётное звание, установленное в Республике Татарстан и являющееся высшим выражением государственного и общественного признания особых заслуг награждённых за их большой вклад в культурное развитие Республики Татарстан и заслуги перед её многонациональным народом. Лицам, удостоенным звания «Заслуженный артист Республики Татарстан», вручается соответствующий нагрудный знак, который носят на правой стороне груди.

Заслуженные артисты Республики Татарстан 
 Антонов, Дмитрий Константинович (1992)
 МакSим (2016)
 Бариева, Айгуль Шамилевна (26.3.2011)
 Барышникова, Алсу Халимовна (28.01.2015)
 Башаров, Марат Алимжанович (2012)
 Беговатова, Марина Леонидовна
 Валеев, Рустем Шарифуллович
 Васильев, Владимир Михайлович (19.03.2010)
 Карасёв, Александр Юрьевич
 Уразова, Гузель Аскаровна (2009)
 Таслима Низами (12 ноября 2008)
 Галимов, Айдар Ганиевич (1996)
 Гарипова, Дина Фагимовна (30.12.2012)
 Калимуллина, Эльмира Рамилевна (30.12.2012)
 Гарифуллина, Аида Эмилевна (16.10.2013)
 Ларин, Камиль Шамильевич (?)
 Искандерова, Халима Шакировна
 Фаттахова, Василя Разифовна  (2015)
 Федотов, Евгений Анатольевич (25.02. 2015)
 Нигматуллин, Булат Яудатович (04.03.2017)
Кулясова (Николаева), Марина Геннадьевна (23.10.2017)
Комлева (Петрова),  Александра 
Иванов Алексей Иванович (2022) 
Михайловна (28.11.2019)
Юльякшин Радик Мухарлямович (29.04.2022)

См. также 
 Народный артист Республики Татарстан

Примечания

Ссылки 
 Государственные награды Республики Татарстан на сайте Президента Татарстана
 Закон Республики Татарстан № 25-ЗРТ от 24 марта 2004 года «О государственных наградах Республики Татарстан»